Butler Township (Illinois)
 Butler Township (comté d'Adams, Pennsylvanie)
 Butler Township (comté de Butler, Iowa)
 Butler Township (comté de Butler, Pennsylvanie)
 Butler Township (comté de Calhoun, Iowa)
 Butler Township (comté de Harrison, Missouri)
 Butler Township (comté de Jackson, Iowa)
 Butler Township (comté de Pemiscot, Missouri)
 Butler Township (comté de Saint Clair, Missouri)
 Butler Township (comté de Schuylkill, Pennsylvanie)
 Butler Township (comté de Scott, Iowa)